Sprecher est un patronyme porté notamment par :

 Claudio Sprecher (né en 1980), skieur alpin liechtensteinois ;
 Franz Sprecher, consultant en marketing Suisse ;
 Jill Sprecher, scénariste et réalisatrice américaine.
 Pierre Sprecher (1921-2003), athlète français